Ума́нский (У́манский) — топонимическая фамилия, связанная происхождением с городом Умань. Распространена среди евреев и украинцев. Известные носители:

 Уманский, Александр Ефимович (1910—1981) — дирижёр и педагог, основатель Ярославского симфонического оркестра.
 Уманский, Алексей Маркович (1861—1914) — русский публицист, лесовод, театровед; один из авторов «ЭСБЕ»
 Уманский, Андре (André Oumansky, род. 1933) — французский актёр.
 Уманский, Виктор Борисович (1905—1947) — советский учёный в области горного дела, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.
 Уманский, Генрих Морицевич (род. 1936) — художник-постановщик и мультипликатор, заслуженный художник Украины.
 Уманский, Игорь Иванович (род. 1975) — украинский экономист, политик, и. о. министра финансов Украины.
 Уманский, Кирилл Алексеевич (1962 – 2022) — российский композитор, органист, заслуженный деятель искусств РФ.
 Уманский, Константин Александрович (1902—1945) — советский дипломат и журналист.
 Уманский, Лев Ильич (1921—1983) — советский психолог, специалист в области социальной и педагогической психологии.
 Уманский, Леонид Александрович (1890—1957) — американский инженер-электротехник, изобретатель.
 Уманский, Михаил Маркович (1952—2010) — шахматист.
 Уманский, Мориц Борисович (1907—1948) — художник театра и кино.
 Уманский, Николай Григорьевич (1900—1976) — советский архитектор.
 Уманский, Самуил Абрамович (псевдоним Самум, 1888—1959) — советский художник-график.
 Уманский, Самуил Рафаилович — советский биофизик, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР (1987).
 Уманский, Терентий Фомич (1906—1992) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-майор.
 Уманский, Фёдор Гаврилович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Уманский, Эммануил Соломонович — советский материаловед, профессор Киевского политехнического института, лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Уманский, Яков Семёнович (1905—1986) — советский физик-металловед, лауреат премии имени П. П. Аносова

 Баратов-Уманский, Борис Израилевич (настоящая фамилия Уманский, 1895—1980) — советский филолог, фольклорист и литературовед.

Разное 
 Уманский округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года.
 Уманский переулок — в Санкт-Петербурге.
 Уманский полк — военно-административная единица Войска Запорожского со столицей в Умани, созданная в 1648 году.
 Уманский район — административная единица на юго-западе Черкасской области Украины.
 Уманский государственный аграрный университет

См. также 
 Умански
 Уманская
 Уманское
 Уминский
 Умецкий

Примечания